

Localidades

 Saint-Germain-des-Bois (Cher)
 Saint-Germain-des-Bois (Nièvre)

Desambiguações de topônimos